Santa Comba peut désigner :
en Espagne :
Santa Comba, municipalité située dans la province de La Corogne et la communauté autonome de Galice ;
au Portugal :
homonymies exactes :
Santa Comba, paroisse civile de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Santa Comba, paroisse civile de la municipalité de Seia, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Santa Comba, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Foz Côa, située dans le district de Guarda et la région Nord ;
homonymies partielles :
Santa Comba de Rossas, paroisse civile de la municipalité de Bragance, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Santa Comba de Vilariça, paroisse civile de la municipalité de Vila Flor, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Santa Comba Dão, cité et municipalité située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Santa Comba Dão, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Santa Comba Dão ci-dessus.

Notes